Béthuel oder Bethuel steht für:

 Fabrice Béthuel (* 1963), französischer Mathematiker
 Bethuel (Bibel), biblische Person